Фадєєнко Галина Дмитрівна (22 червня 1951 року, Харків, УРСР) — український терапевт, гастроентеролог, науковець, викладач, громадський діяч.
 Фадєєнко Григорій Юрійович, Григо́рій Ю́рійович Фадє́єнко — старший сержант Збройних сил України.